Tamsoult är ett berg i Marocko.   Det ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Toppen på Tamsoult är  meter över havet.

Terrängen runt Tamsoult är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Terrängen runt Tamsoult sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Abarnous,  meter över havet,  km norr om Tamsoult. Runt Tamsoult är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Aoulouz,  km söder om Tamsoult. Omgivningarna runt Tamsoult är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Souss-Massa-Draâ
Berg i Marocko 1000 meter över havet eller högre